Niemcy:
 Dortmund-Lütgendortmund – okręg administracyjny Dortmundu
 Dortmund-Lütgendortmund – dzielnica Dortmundu
 Dortmund-Lütgendortmund – stacja kolejowa w Dortmundzie

Zobacz też:
 Lütgendortmund